

Anno 
 273 o 273 a.C.

Matematica 
 273 (numero)